Scoville, eller SHU (Scoville Heat Units), är en enhet för att mäta den upplevda hettan, orsakad av förekomsten av kapsaicin i födoämnen, speciellt chilipeppar. Skalan uppfanns av Wilbur Scoville år 1912.

Definitioner 
Från början var scoville definierad som den lägsta koncentration av en lösning av substansen där hettan kunde förnimmas på tungan. Exempelvis kan kanske en milliliter puré av en av de hetaste pepparfrukterna, habaneron, förnimmas utspädd med 300 liter vatten. Denna habanero skulle då alltså ha en hetta på 300 000 scoville.

Numera kan man mäta koncentrationen av kapsaicin direkt i laboratorium, och scoville är därför omdefinierat så att den utgår från den uppmätta koncentrationen istället.

Paprika ligger på mellan noll och 100 scovillegrader; jalapeño på 2 500–8 000 och rent capsaicin på 16 miljoner. 

Den starkaste chilin sedan 2012 är enligt Guinness World Records Carolina Reaper som uppmätts i medeltal till 1 569 300 SHU och max cirka 2 200 000 SHU.

Scoville-tabell

Referenser 

Matlagning
Måttenheter